Пентатриаконтан (С35Н72) С 35 Н 72 = СН 3 (СН 2)33 —СН 3 — углеводород ряда парафинов, органическое химическое соединение класса алканов, получен Краффтом восстановлением хлоропродукта C 35H70Cl2 (из стеарона С 17 Н 35 —СО—С 17 Н 35 и PCl 5) при нагревании его с йодистым водородом и фосфором до 240°.

Свойства 
Химическая формула — (CH3(CH2)33CH3).

Молярная масса 492,96 г/моль.

См. также 
 Вазелиновое масло
 Вазелин
 Озокерит

Примечания

Литература 
 David R. Lide (Hrsg.): CRC Handbook of Chemistry and Physics. 88. Auflage. (Internet-Version: 2008), CRC Press/Taylor and Francis, Boca Raton, FL, Physical Constants of Organic Compounds, S. 3-1 — 3-523.

алканы